Santo Amaro ist der portugiesische Name des Heiligen Amaro.

Nach ihm benannt sind folgende Orte und Gemeinden:

in Brasilien:
 Santo Amaro (Bahia), Gemeinde im Bundesstaat Bahia
 Santo Amaro (Recife), Stadtteil von Recife, Pernambuco
 Santo Amaro (São Paulo), Stadtteil von São Paulo 
 Santo Amaro das Brotas
 Santo Amaro da Imperatriz, Gemeinde im Bundesstaat Santa Catarina
 Santo Amaro do Maranhão

in Portugal:
 Santo Amaro (São Roque do Pico), Gemeinde im Concelho de São Roque do Pico
 Santo Amaro (Sousel), Gemeinde im Concelho de Sousel
 Santo Amaro (Velas), Gemeinde im Concelho de Velas
 Santo Amaro (Vila Nova de Foz Côa), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Vila Nova de Foz Côa

in São Tomé und Príncipe:
 Santo Amaro (São Tomé und Príncipe)